

Onomastica

 Enzo – nome proprio di persona maschile italiano

Persone
 Enzo di Svevia – re di Torres e di Gallura e re titolare di Sardegna nel XIII secolo
 Carlo Enzo – biblista e filosofo italiano
 DJ Enzo – disc jockey e rapper italiano
 Giorgio Enzo – ex calciatore italiano
 Enzo Enzo – cantante e polistrumentista francese
 Fabio Enzo – ex calciatore italiano
 Ottorino Enzo – canottiere italiano

Altro
 Ferrari Enzo – autovettura prodotta dalla casa automobilistica italiana Ferrari
 Enzo – singolo di DJ Snake e Sheck Wes del 2019